Black Music Festival, festival de música celebrat anualment a Girona
 Fira del Llibre de Frankfurt (del seu nom en alemany BuchMesse Frankfurt), fira comercial anual de llibres que té lloc a Frankfurt del Main, a Alemanya
 BMF-plakette (de l'acrònim en suec BokhandelsMedhjälpareFöreningen), premi literari anual atorgat a Suècia
 Ministeri Federal de Finances d'Alemanya (del seu nom en alemany BundesMinisterium der Finanzen), ministeri encarregat de la gestió dels pressupostos d'Alemanya
 Ministeri Federal de Finances d'Àustria (del seu nom en alemany BundesMinisterium für Finanzen), ministeri encarregat de la gestió dels pressupostos d'Àustria
 BAI Microfinanças, banc filial del Banco Angolano de Investimentos, d'Angola
 Black Mafia Family, organització dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de diners als Estats Units